Lausheim heißen folgende Orte in Deutschland:

 Lausheim (Stühlingen), Ortsteil der Stadt Stühlingen im Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Lausheim (Ostrach), Ortsteil von Ostrach im Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg